14-й Требич-турнир проходил со 4 по 16 мая 1931 г. в Вене.

К участию были допущены 14 шахматистов. Помимо представителей Австрии, в соревновании участвовали несколько венгерских шахматистов.

Победу в турнире одержал А. Беккер, опередивший на пол-очка Б. Хёнлингера и на очко Э. Грюнфельда.

Турнирная таблица

См. также 
 Требич-турнир

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Вена (шахматный турнир)
1931 год в шахматах